

Форт-Веллі — місто, штат Джорджія
 Форт-Веллі — переписна місцевість, штат Аризона